Турија је топоним, изведен од речи тур (дивље говедо истребљено у средњем веку, а живело је и на тлу Србије).

Турија се такође може односити на:

Топоними

Насеља

Србија 

 Турија (Бујановац), насеље у општини Бујановац
 Турија (Кучево), насеље у општини Кучево
 Турија (Србобран), насеље у општини Србобран

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине 

 Турија (Коњиц), насеље у општини Коњиц
 , насеље у општини Лукавац
 Турија (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ

Северна Македонија 

 Турија (Делчево), насеље у општини Делчево

Бугарска 

 , село у општини Павел Бања

Реке

Србија 

 Турија (притока Јужне Мораве), река
 Турија (притока Колубаре), река

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине 

 Турија (Модрачко језеро), река; улива се у Модрачко језеро, раније притока Спрече

Северна Македонија 

 Турија (притока Струмице), река

Украјина 

 Турија (притока Припјата), река
 , река

Шпанија 

 Турија (Средоземно море), река, на којој лежи град Валенсија; улива се у Средоземно море

Остало 

 Turia (род)

Види још 

 Тур
 Турјак